Nachtmahr steht für:

 Nachtmahr (Band)
 Nachtmahr, Bandprojekt von Markus Stock
 Nachtmahr (Roman), von Anne Rice, 1992
 Nachtmahr, veraltete Bezeichnung für Albtraum
 Nachtmahr, Fabelwesen, siehe Nachtalb
 Nachtmahr, Gemälde von Johann Heinrich Füssli
 Nachtmahr, 1998 erschienenes Musikalbum der Schauspielerin und Sängerin Meret Becker
 Nachtmahr, 2005 erschienenes Musikalbum der Musikgruppe Janus (Band)
Der Nachtmahr, Film von Achim Bornhak, 2015

Siehe auch: